Артель:
 Артель — в России добровольное объединение людей для совместной работы или иной коллективной деятельности.
 «Артель» — российский арт-проект, образованный в 2010 году городе Кимовск Тульской области.
 Артель — до 2007 г. название села Исфиджаб в Сайрамском районе Туркестанской области.

См. также 

 Артель-Труд
 Артель Куч
 Артель старателей
 Артель художников
 Артель «Экспортнабивткань»
 
 Артельное
 Артельный
 Артельная Поляна
 Артельт, Карл